Old North Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old North Cemetery (Connecticut), ID-Nr. 98000964
 Old North Cemetery (Massachusetts), ID-Nr. 13000095
 Old North Cemetery (Merrimack County, New Hampshire), ID-Nr. 08001031
 Old North Cemetery (Rockingham County, New Hampshire), ID-Nr. 78000218